Ivica Kostelić (ur. 1979) – chorwacki narciarz alpejski, czterokrotny wicemistrz olimpijski, brat Janicy
 Janica Kostelić (ur. 1982) – chorwacka narciarka alpejska, 4-krotna mistrzyni olimpijska, 5-krotna mistrzyni świata, siostra Ivicy